Университет короля Абдул-Азиза (جامعة الملك عبد العزيز) — государственное высшее учебное заведение в городе Джидде Саудовская Аравия.

История 

Университет имени короля Абдул-Азиза, основателя Саудовской Аравии, расположен в Джидде. Годом основания считается 1967 год, в это время было решено обеспечить высшим образованием западную часть Саудовской Аравии.

Университет начал работу в 1968 году, когда была сформирована группа студентов (обоих полов), в количестве примерно 100 человек. Первыми были основаны факультеты экономики и управления.

В 2016 году количество студента составляет 180 212 человек. Университет занимает ведущее место среди высших учебных заведений Саудовской Аравии. В Университете действует 138 академических программ бакалавриата и 172 программы для магистрантов и аспирантов.

В соответствии с исламскими нормами, Университет Короля Абдул-Азиза включает в себя два раздельных корпусах (для молодых людей и для девушек). Каждый из корпусов снабжён всем необходимым для обучения и проживания студентов.

Структура 
 Факультеты
 Факультет экономики и управления
 Факультет искусств и гуманитарных наук
 Факультет науки
 Факультет инженерии
 Факультет экологического дизайна
 Факультет медицины
 Факультет наук о Земле
 Факультет морских наук
 Факультет права
 Факультет метеорологии, охраны окружающей среды и сельского хозяйства засушливых земель
 Факультет стоматологии
 Факультет фармацевтики
 Факультет морских исследований

 Институты
 Исламский экономический институт
 Институт туризма
 Факультет по вычислительным и информационным технологиям
 Институт арабского языка для носителей других языков
 Институт английского языка

 Колледжи
 Колледж связи и средств массовой информации
 Колледж сестринского дела

Известные выпускники 
 Манал аль-Шариф — правозащитница и борец за права женщин в Саудовской Аравии.
 Осама бен Ладен — международный террорист, поборник ислама, бывший лидер международной исламской террористической организации «Аль-Каида».

Примечания

Ссылки 
 
 

Учебные заведения, основанные в 1967 году
Университеты Саудовской Аравии